Malcomson ist der Familienname folgender Personen:

 Paula Malcomson (* 1970), nordirische Schauspielerin 
 Ruth Malcomson (1906–1988), US-amerikanische Schönheitskönigin